Hållsdammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hållsdammen, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (6,8 ha)
Hållsdammen (Norra Fågelås socken, Västergötland), sjö i Hjo kommun,  (4,98 ha)
Hållsdammen (Skövde socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun,  (11,9 ha)
Hållsdammen, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,8 ha)

Se även
Hålldammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn